Pest steht für:
 Pest, eine Infektionskrankheit
 Pest als Synonym für Seuche
 Pest (Stadt), eine der zwei Urstädte Budapests
 Komitat Pest, ungarische Verwaltungseinheit
 Pest (Band), schwedische Black-Metal-Band
 Pest (Eishockey), Spielertyp im Eishockey
 (6817) Pest, Asteroid des Hauptgürtels

Die Pest steht für:
 Die Pest, Roman von Albert Camus, 1947
 Die Pest (1992), Verfilmung des Camus-Romans
 Die Pest (Fernsehserie), spanische Historienserie, 2018–2019

Pest ist der Familienname folgender Personen:
 Matthäus Pest (1903–1993), deutscher Politiker

PEST steht als Abkürzung für:
 Sonderausschuss für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide, Sonderausschuss des Europäischen Parlaments

Siehe auch:
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Pest beginnt
 Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel Pest enthält
 STEP-Analyse, PEST-Analyse

PEST